Wahlström ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Wahlström (1849–1924), schwedische  Künstlerin
 Jarl Wahlström (1918–1999), kanadischer General der Heilsarmee
 Johannes Wahlström (* 1981), israelisch-schwedischer Medienwissenschaftler, Journalist, Redakteur
 Lydia Wahlström (1869–1954),  schwedische Historikerin, Autorin und Feministin
 Oskar Wahlström (* 1976), schwedischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Wahlstrom